Weissenborn (gitaar)
of naar een van de begrippen genoemd op Weißenborn (doorverwijspagina)